Serbia puede hacer referencia a:

 Serbia, el actual Estado surgido en 2006, tras la disolución de la Unión de Serbia y Montenegro. 
 República Srpska, una de las dos entidades federadas en la República de Bosnia y Herzegovina.
 Serbia Central, es la región de Serbia que se halla comprendida entre Kosovo y Voivodina.
 República Socialista de Serbia, el estado socialista constitutivo de la República Federal Socialista de Yugoslavia.
 República de Serbia (federal), el estado constitutivo, junto a Montenegro, de la República Federal de Yugoslavia. 
 Serbia y Montenegro, el estado que comprendió, entre 2003 y 2006, a los actuales países de Serbia y Montenegro.
 Imperio serbio, el Imperio que se mantuvo entre 1346 y 1371.
 Despotado de Serbia, el antiguo estado serbio antes de ser conquistado por el imperio otomano.
 Serbia de los Habsburgo, la provincia bajo dominio de los Habsburgo entre 1718 y 1739.
 Reino de Serbia (medieval), el Reino serbio que se mantuvo entre 1217 y 1346.
 Principado de Serbia, el Principado que se mantuvo entre 1815 y 1882.
 Reino de Serbia, el Reino que existió entre 1882 y 1918.
 Estado de los Eslovenos, Croatas y Serbios, el efímero estado de que existió en 1918.
 Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, el Reino que existió entre 1918 y 1929.
 Serbios, el pueblo eslavo que habita principalmente Europa Central y los Balcanes.
 Lengua serbia, el idioma eslavo hablado principalmente por los serbios.
 Servia, una ciudad de Grecia.